Ryggfjälltjärnarna är en grupp sjöar i Krokoms kommun i Jämtland och ingår i . Ryggfjälltjärnarna ligger i  Natura 2000-område:

Ryggfjälltjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 712157-143567), sjö i Krokoms kommun 
Ryggfjälltjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 712189-143471), sjö i Krokoms kommun 
Ryggfjälltjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 712205-143463), sjö i Krokoms kommun 
Ryggfjälltjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 712213-143505), sjö i Krokoms kommun 
Ryggfjälltjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 712216-143480), sjö i Krokoms kommun 
Ryggfjälltjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 712231-143458), sjö i Krokoms kommun 
Ryggfjälltjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 712236-143538), sjö i Krokoms kommun 

Insjöar i Ångermanälvens avrinningsområde
Insjöar i Jämtland
Insjöar i Krokoms kommun